Mopti ist eine Stadt in Mali mit 114.296 Einwohnern und Verwaltungssitz der gleichnamigen Region. Sie liegt etwa 650 Kilometer von Bamako entfernt.

Die Regionalhauptstadt Mopti befindet sich am Zusammenfluss des Bani mit dem Niger, zwischen Timbuktu und Ségou. Der Kern Moptis liegt auf drei Inseln, weshalb man ihr den Namen „Venedig Malis“ gab. Gegründet wurde der Ort im 19. Jahrhundert als kleine Bozo-Siedlung. 1905 wurde am Ort eine Kolonial-Administration errichtet.

Einzelne Stadtviertel befinden sich in Insellage und sind durch Dammbauten verbunden. Charlotville ist der älteste Stadtteil, in der Kolonialzeit bekannt als Europäerviertel. Die einheimische Bevölkerung wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts in das neu errichtete Wohnviertel Komoguel umgesiedelt. Aus diesem Grund entstand dort die große Moschee von Mopti (Mosquée de Komoguel). Sie wurde von 1933 bis 1935 auf dem Areal einer 1908 erbauten Moschee errichtet und von 2004 bis 2006 restauriert. Die heutige Altstadt ist mit ihren Märkten und der Moschee von Mopti ein beliebtes Touristenziel.

Mopti ist Sitz des Bistums Mopti.

Bevölkerung 
In Mopti sind die Bewohner ethnisch heterogen. Die Siedlungsgebiete greifen ineinander über, sodass die Grenzen verwischt werden, melting pot-Effekt. Für Mopti ist das typisch, da es sich in seiner kurzen Geschichte um einen favorisierten Siedlungsraum handelt. Anzutreffen sind zu einem hohen Prozentsatz, Fulbe. Daneben gibt es Marka, Bambara, Bozo, Bobo und in Splittergruppen, Mossi.

Wirtschaft und Verkehr 
Mopti ist insbesondere durch Handel und Handwerk geprägt. Die Stadt ist Handelsmetropole für Fisch, Rinder und Getreide. Fisch wird als Räucher- und Trockenfisch exportiert. Wichtige Handwerkszweige sind Weberei, Eisen- und Lederverarbeitung, Töpferei und Bootsbau (Pinassen bis 50 Tonnen).

Neben dem zweitgrößten kommerziellen Zentrum des Landes befindet sich in Mopti der wichtigste Hafen des Landes. Fähren verbinden Mopti mit Timbuktu, Gao, Koulikoro und Djenné. Der Flughafen Mopti liegt etwa 12 Kilometer östlich der Stadt bei Sévaré.

Die Situation 2012 
Nach einem Militärputsch in Bamako im März 2012, der Unabhängigkeitserklärung Azawads durch Tuareg-Rebellen am 6. April 2012 und der kurz darauf erfolgten Machtübernahme der islamistischen Gruppe Ansar Dine im Norden Malis herrscht Chaos. Eine 20-minütige Powerpoint-Präsentation zeigt Momentaufnahmen aus Mali vom Aug./Sept. 2012.

Galerie

Klimatabelle

Städtepartnerschaften 
Partnerstädte von Mopti sind
 Chartres-de-Bretagne (Frankreich)
 Mortagne-au-Perche (Frankreich)
 Bouaké, Elfenbeinküste

Persönlichkeiten 
Amadou Toumani Touré (* 1948 in Mopti; † 2020 in der Türkei) war von Mai 2002 bis März 2012 der Präsident von Mali.

Siehe auch 
 Taoudenni

Literatur 
 Dorothee Gruner, Die Lehmmoschee am Niger, Dokumentation eines traditionellen Bautyps, Franz Steiner Verlag Stuttgart, 1990, ISBN 3-515-05357-3

Weblinks 

 Anmerkungen und Bilder von Mopti
 Bilder aus Mopti

Einzelnachweise 

Ort in Mali
Ort am Niger
 
Ort in Afrika
Hauptort einer Verwaltungseinheit